Ризоку́р-Бюше́, Різокур-Бюше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на схід від Парижа, 85 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 28 км на північний захід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 52 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 120,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ризокур-Бюше на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ризокур-Бюше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Марна